Rodrigo (Händel), òpera en italià composta per Georg Friedrich Händel 
 Biografies:
 Rodrigo o Rodrigo Moreno Machado (Río de Janeiro, Brasil, 1991), futbolista brasiler nacionalitzat espanyol 
 Antonina Rodrigo García (Granada, 1935), escriptora andalusa
 Antonio Rodrigo Torrijos, sindicalista espanyol, fundador de Comissions Obreres en la clandestinitat
 Begoña Rodrigo de Jorge (València, 1975), cuinera valenciana, guanyadora de la primera edició del programa de televisió Top Chef
 Celestino Rodrigo (Buenos Aires, 1915 – Mar del Plata, 1987), enginyer i polític argentí
 Félix Rodrigo Mora (Sòria, 1951), assagista, conferenciant, historiador i filòsof polític espanyol
 Irene Rodrigo Martínez (Puçol, 1990), escriptora i comunicadora valenciana
 Joaquín Rodrigo Vidre (Sagunt, 1901 - Madrid, 1999), compositor valencià
 José Rodrigo Rodrigo (Ceuta, 1928 – 2016), militar espanyol, que va ser cap d'Estat Major de la Defensa
 José Luis Rodrigo Velasco (Madrid, 1968), futbolista madrileny, que ocupava la posició
 Josep Rodrigo Botet (Manises, 1842 — Madrid, 1915), enginyer i paleontòleg valencià
 Josep Rodrigo Pertegàs (València, 1854 - 1930), metge i historiador valencià
 María Rodrigo Bellido (Madrid, 1888 - San José, Puerto Rico, 1967), pianista i compositora espanyola
 Maria Rosa Rodrigo (Reus, 1937), pintora catalana
 Miquel Rodrigo Plasència (Foios, 1933), músic, professor i director de la Banda Municipal de València
 Olivia Rodrigo (Temecula, Califòrnia, 2003), actriu, cantant i compositora estatunidenca
 Rafael Rodrigo Montero (Granada, 1953), astrofísic espanyol
 Raquel Rodrigo (l'Havana, 1915-Madrid, 2004), actriu i cantant que va exercir la seva carrera professional a Espanya
 Ricardo Rodrigo, editor català d'origen argentí
 Teresa Rodrigo Anoro, física catalana, catedràtica de física atòmica a la Universitat de Cantàbria